Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-3, 7-6(1).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Jana Novotná (primo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Magdalena Maleeva (semifinali)

 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Zina Garrison (primo turno)
 Judith Wiesner (secondo turno)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1993